Bänsch ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Bänsch (* 1941), deutscher Betriebswirt und emeritierter Hochschullehrer (Universität Hamburg)
 Christian Bänsch (1956–2016), deutscher klassischer Gitarrist 
 Dieter Bänsch (1925–1995), deutscher Germanist
 Dietmar Bänsch (* 1962), deutscher Mediziner
 Franz Bänsch (1899–1961), deutscher Theologe und Gefängnisgeistlicher, Ordensmann (OMI)
 Jakob Bänsch (* 2003), deutscher Jazzmusiker
 Renate Bänsch (* 1956), deutsche Ruderin
 Willi Bänsch (1908–1944), deutscher Schlosser und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime

Siehe auch:
 Baensch
 Baentsch
 Bensch